На 55-м конкурсе песни «Евровидение», проходившем в столице Норвегии — Осло, Испанию представил Даниэль Дихес
, победивший в национальном отборе с песней «Algo pequeñito»
 («Что-то крохотное»), исполненной на испанском языке. Как представитель страны «Большой четвёрки», Дихес выступал сразу в финале конкурса, причём по результатам голосования жюри испанский певец занял 20 строчку с 43 баллами. Телезрители оценили выступление Дихеса выше — 106 баллов и 12 позиция. В результате Испания финишировала пятнадцатой с 68 очками, получив максимальные 12 баллов от Португалии.

Результаты голосования жюри и телезрителей Испании огласила Айхоа Арвизу.

Национальный отбор 
Онлайн-голосование

Финал

Голосование

Голоса за представителя Испании

Голоса от Испании

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2010»